A 30 582-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az M30-as autópálya és a 3603-as út találkozásánál, Sajópetri közigazgatási területén épült Kistokaj–Sajópetri-csomópont egyik ága.

Ennél a csomópontnál az M30-as a 20,900-as kilométerszelvénye közelében, a 3603-as a 4. kilométerénél jár. Mindkét irányú útpálya le- és felhajtó útjai csak azután ágaznak ki, hogy a sztráda elhagyta a keresztező út felüljáróját. Az autópályára felhajtó ágak elég hosszúak is, így a csomópont észak-déli kiterjedése több mint egy kilométer.

A 30 582-es az az ág, amely az M30-asról vezeti a Budapest felől érkező forgalmat a 3603-asra, teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 341 méter. A csomópont további ágai: Miskolc felé a 30 583-as, Miskolc felől a 30 564-es, Budapest felé pedig a 30 585-ös.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30582
30582